Georgi Stančev Kanev – cestista bulgaro
 Nikola Stančev – lottatore bulgaro
 Stefan Stančev – calciatore bulgaro